La regola del gioco (La Règle du jeu) – film del 1939 diretto da Jean Renoir
La regola del gioco (Kill the Messenger) – film del 2014 diretto da Michael Cuesta
La Regola del Gioco – gioco di ruolo del 1996 di Piermaria Maraziti e Marco Perez

Pagine correlate
Le regole del gioco